Het chemisch element cadmium (Cd), met een atoommassa van 112,411(8) u, bezit 6 stabiele isotopen: 106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd en 114Cd, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 24%). De overige 28 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

In de natuur komen 8 isotopen voor: 6 stabiele en 2 radio-isotopen met een zeer lange halfwaardetijd:
 113Cd (7,7 × 1015 jaar), vervalt via β−-verval naar de stabiele isotoop 113In
 116Cd (3,1 × 1019 jaar), vervalt via dubbel bètaverval naar de stabiele isotoop 116Sn

De kortstlevende isotoop van cadmium is 93Cd, met een halfwaardetijd van ongeveer 5 milliseconden. De langstlevende is 105Cd, met een halfwaardetijd van 41,29 dagen.

Stabiliteit 
Alle stabiele isotopen worden geacht via onder meer radioactief verval over te gaan naar nog stabielere isotopen, hoewel dit verval nog nooit is waargenomen. 106Cd, met een halfwaardetijd van 410 triljoen jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 106Pd. 108Cd, met een halfwaardetijd van 410 biljard jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 108Pd. De isotopen 110Cd tot en met 112Cd zouden in staat zijn spontane splijting te ondergaan, maar worden als absoluut stabiel beschouwd. De isotoop 114Cd, met een halfwaardetijd van 6,4 triljoen jaar, zou via dubbel bètaverval vervallen tot de stabiele isotoop 114Sn.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element